Hrvatska:
 Popovac, općina u Hrvatskoj, u Osječko-baranjskoj županiji
 Popovac (Voćin), naselje u općini Voćin 
 Popovac Subocki, gradsko naselje Novske, Sisačko-moslavačka županija
 Donji Popovac, gradsko naselje Slunja, Karlovačka županija
 Gornji Popovac, gradsko naselje Slunja, Karlovačka županija
 Trnovitički Popovac, gradsko naselje Garešnice, Bjelovarsko-bilogorska županija
 Popovac (jezero), umjetno jezero kod Trnovitičkog Popovca

BiH:
 Popovac (Čelinac, BiH), naselje u općini Čelinac, BiH

Slično 
 Popovec, naselje u sastavu Grada Zagreba
 Popovec Kalnički, naselje u sastavu općine Kalnik